Dead of Night (1945), een horrorfilm uit 1945 onder regie van Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden en Robert Hamer.
 Dead of Night (1972), een horrorfilm uit 1972 onder regie van Bob Clark.
 Dead of Night (1996), een horrorfilm uit 1996 onder regie van Kristoffer Tabori.